Michael Jackson
 Michael Jackson (1942–2007) angol író és újságíró
 Michael Jackson (1956–) ír püspök
 Michael Jackson (1958–2009) amerikai popsztár
 Michael Jackson (1964–) angol énekes
 Michael Jackson (1964–) amerikai kosárlabdázó, Sacramento Kings (1987–1990)
 Michael Jackson (1969–2017) USA-beli amerikaifutball-játékos
 Michael Jackson (1970–) kanadai színész
hasonló nevűek
 Michael A. Jackson (1936–) angol informatikus